And Then There Were None pode se referir a:

 And Then There Were None - título americano do livro Ten Little Niggers, da escritora inglesa Agatha Christie.
 And Then There Were None (peça), peça teatral de 1943 da escritora Agatha Christie, adaptação do livro homônimo.
 And Then There Were None (1945) - filme americano dirigido em 1945 por René Clair, com roteiro de Dudley Nichols.
 And Then There Were None (1974) - filme de 1974 dirigido por Peter Collins.
 And Then There Were None (minissérie) - minissérie de 2015 exibida na BBC One, também baseada no livro homônimo de Agatha Christie.
 "And Then There Were None" (CSI), episódio da série americana CSI: Crime Scene Investigation
 "...And Then There Were None", conto de 1951 do escritor Eric Frank Russell, transformado posteriormente no romance The Great Explosion
"And Then There Were None", canção da banda de heavy metal Exodus
 And Then There Were None (banda), banda cristã pertencente à gravadora Tooth & Nail Records

Ver também
 Agatha Christie: And Then There Were None, jogo de computador de 2005.

Desambiguação